Bald Knob kan syfta på följande platser:

USA 

 Bald Knob, Arkansas, ort, White County, 
 Bald Knob, West Virginia, ort, Boone County,